Есипово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Есипово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Есипово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Есипово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Есипово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Есипово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Есипово — посёлок в Терновском районе Воронежской области.
 Есипово — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Есипово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Есипово — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Есипово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Есипово — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Есипово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Есипово — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Есипово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Есипово — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Есипово — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Есипово — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Есипово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Есипово — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Есипово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Есипово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Есипово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Другое 
 Есипово — платформа Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги, расположена в поселке Есипово Терновского района Воронежской области.
 Индустриальный парк «Есипово» — индустриальный парк в Солнечногорском районе Московской области.